Elsa Ehrich – guardia delle SS tedesche impiegata in vari campi di concentramento
 Maria Ehrich – attrice tedesca
 Max Ehrich – attore, ballerino e cantante statunitense